GW-T steht für:
 Gerätewagen Tauchen
 Gerätewagen Technik
 Gerätewagen Transport

Abkürzung